Yedoh Mélèdje Jean-François, né le 30 septembre 1988 dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, est un Kick boxeur catégorie poids lourds avec un Poids de 88 kg pour  une taille de 1,84 m.

Biographie 

Pratiquant de Kungfu Wushu depuis l'adolescence, Mélèdje yedoh est admis, le 07 novembre 2009 à l'ENSOA (École nationale des sous-officiers d'active) de Côte d'Ivoire.

Issu de la 24ème promotion des sous-officiers d'active, en 2010 il obtient avec mention ses diplômes diplômes MILITAIRES et COMMANDOS.

Meledje Yedoh débute sa carrière militaire en tant que sous-officiers sport à l'état major de la 2ème Région militaire de Daloa.

En Avril 2014 il obtient le Diplôme d'instructeur sur le tir et se spécialise dans la manipulation des armes.  

En 2019 Mélèdje décide d'exploiter son talent de sportif , Il participe au championnat de côte d'ivoire de WUSHU SANDA ( boxe chinoise) et obtient la médaille d'or. En juillet, il participe au championnat Ouest-Afrique de kick-boxing et décroche la médaille d'or dans la catégorie des super-lourds(+91). Il remporte dans le même mois de juillet 2022,  le championnat de côte d'ivoire de WUSHU SANDA dans la catégorie des mi-lourds (-90kg). 

En Août 2022, il participe au championnat d'Afrique de WAKO kick-boxing qui s'est déroulé à Johannesburg et obtient la médaille d'argent dans la catégorie des (-86kg).

En septembre 2022 , il participe au championnat national de côte d'ivoire de MUAY THAÏ, il défie la catégorie de super lourds (+91kg)  et décroche la médaille d'or.  

Il est fondateur de BOANERGES GROUP,  une entreprise de sécurité et de Coaching sportif.

PALMARES 
 Champion de Côte d'Ivoire Muay thaï (boxe thaïlandaise) 2022.

 Champion Ouest-Afrique de kick-boxing  Côte d'Ivoire juillet 2022.

 Vice-champion d’Afrique kick-boxing  Aout 2022 en Afrique du sud Johannesburg avec l’équipe nationale cote d’ivoire catégorie moins de 86 kg .

Notes et références

Liens externes    
 

Kickboxeur